PTV puede referirse a:

 Pierce the Veil
 Psychic TV (1982-), grupo inglés vanguardista de música electrónica.
 PTV (1956-1961), marca de automóviles de España;
 PTV (2005), episodio (T04 S14) de Padre de Familia;
 PTV Málaga, canal de televisión de la TDT de Málaga, España.